Jägerndorf bezeichnet:
 Jägerndorf, deutscher Name der tschechischen Stadt Krnov im Okres Bruntál
 Herzogtum Jägerndorf bzw. Fürstentum Jägerndorf, eine Herrschaft in Schlesien seit 1377 bis in das 19. Jahrhundert
 Landkreis Jägerndorf, eine Gebietskörperschaft 1938 bis 1945 im Reichsgau Sudetenland
 Jägerndorf (Arnstorf), einen Ortsteil von Arnstorf im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn

Jägerndorf ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg (Brandenburg-Jägerndorf) (1577–1624), zeitweise Administrator des Bistums Straßburg und später Herzog zu Jägerndorf
 Paul von Jägerndorf († 1377), Bischof von Gurk und Fürstbischof von Freising